Guiomar est le patronyme de :
 Jean-Yves Guiomar (1940-), historien
 Julien Guiomar (1928-2010), acteur français
 Michel Guiomar (1921-2013), écrivain français

Voir aussi 
 Étymologie des patronymes français
 Segovie-Guiomar, station de chemin de fer en Espagne ;
  ;
 Senador Guiomard, ville brésilienne ;
 , commune brésilienne ;
 Senador Guiomard, village brésilien ;
 , page d'homonymie.

Répartition